PT1 steht für:
 PT1-Glied,  LZI-Übertragungsglied in der Regelungstechnik
 Pyrotechnik Klasse T1, Klassifizierung für Pyrotechnik
 Kontinentalportugal (NUTS:PT)

Siehe auch:
 PT2

PT1